Mitterer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mitterer (1887–1966), österreichischer Theologe
 Alexander Mitterer (* 1968), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor
 Chryseldis Hofer-Mitterer (1948–2017), österreichische Künstlerin
 Erika Mitterer (1906–2001), österreichische Schriftstellerin
 Felix Mitterer (* 1948), österreichischer Schauspieler und Dramatiker
 Franz Xaver Mitterer (1824–1899), österreichischer Kulturpolitiker und Seelsorger 
 Hermann Mitterer (1762–1829), deutscher Lithograf und Zeichenlehrer
 Holger Mitterer (* 1973), deutscher Psychologe
 Ignaz Mitterer (1850–1924), österreichischer Komponist und Kirchenmusiker
 Josef Mitterer (* 1948), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer
 Ludwig Mitterer (1883–1943), deutscher Geistlicher und Märtyrer
 Max Mitterer (1887–1960), deutscher Kirchenrechtler
 Otto Mitterer (1911–1994), österreichischer Kaufmann und Politiker (ÖVP)
 Peter Mitterer (1946–2013), österreichischer Politiker (FPÖ/BZÖ)
 Peter Mitterer (Bogenschütze) (* 1947), österreichischer Bogenschütze
 Sigisbert Mitterer (1891–1968), deutscher Abt

 Wolfgang Mitterer (* 1958), österreichischer Musiker und Komponist